Файзиев — фамилия:

 Файзиев, Ахмад (1910—1993) — советский актёр.
 Файзиев, Бобомурад Карамович (род. 1960) — советский самбист.
 Файзиев, Даврон (журналист) (род. 1983) — узбекский спортивный журналист и комментатор, телеведущий.
 Файзиев, Давронжон Орифович (род. 1976) — узбекский футболист.
 Файзиев, Джахонгир Хабибуллаевич (род. 1961) — узбекский и российский режиссёр, продюсер, сценарист.
 Файзиев, Латиф Абидович (1929—1994) — узбекский режиссёр, сценарист, актёр.
 Файзиев, Хатам Халматович (1937—2013) — узбекский оператор.